Paulo Pontvianne, dit Maître Boa-Vida, est un capoeiriste brésilien né à Rio de Janeiro le .

Paulo Boa-Vida est maître de capoeira, comédien et metteur en scène. À São Paulo, il s’initie à la capoeira Angola avec maître Limão dès l’âge de 13 ans. De retour à Rio à 19 ans, il intègre le groupe de capoeira régionale Senzala et devient disciple de Maître Garrincha.

Vers 1995 il quitte le groupe Senzala et décide de reprendre la capoeira angola. Ce retour fut un peu difficile : les angoleiros eurent du mal à l'accepter dans leur univers, et en même temps les régionalistes grimacèrent de ce changement. De toutes les façons il s'agissait d'un passage obligatoire dans son parcours.

En 1989, il vient enseigner la capoeira en Europe, à Paris, où il restera dix ans. La capoeira en France en était encore à ses débuts. Il crée l’association Macaques afin de divulguer son enseignement et de faire découvrir en France les aspects encore inconnus de la culture brésilienne. Il a organisé plusieurs stages et événements, a dirigé des spectacles, inauguré le travail de capoeira pour les enfants, les handicapés mentaux et les dépendants chimiques. En France, il est le premier à donner des cours de Capoeira aux enfants et aux handicapés mentaux. En Afrique il a créé le premier groupe de capoeira au Sénégal et au Burkina Faso, Africa Capoeira. En Europe, il a travaillé avec plusieurs compagnies de théâtre et de cirque, notamment le Théâtre du Soleil, le cirque Zingaro, le cirque Archaos, l’école de théâtre de Bratislava en Slovaquie, le Theatre Academy of Tampere en Finlande, et la Compagnie du Griot de Sotigui Kouyaté.

En 1999, il retourne au Brésil pour se recycler et repenser son art. En 2004 y il reçoit la distinction de « Maître de Capoeira » par le vieux Maître Leopoldina. Puis il fonde son nouveau groupe Chamada de Angola avec lequel il rentre à Paris et enseigne.

Capoeira
Danseur brésilien
Acteur brésilien du XXe siècle
Acteur brésilien du XXIe siècle
Metteur en scène brésilien
Naissance à Rio de Janeiro
Naissance en septembre 1961